Јазавац може да се односи на:

 Јазавац, животиња из породице куна

или

 Јазавац пред судом, дјело српског књижевника Петра Кочића
 Јазавац пред судом (филм), југословенски играни филм снимљен по истоименом дјелу Петра Кочића
 Градско позориште Јазавац, глумачко позориште у Бањалуци